Liga I 2008/2009 (ze względów sponsorskich Liga I Frutti Fresh) – 
była 3. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii pod tą nazwą, a 91. mistrzowskimi rozgrywkami w ogóle. 
Brało w niej udział 18 drużyn, które w okresie od 26 lipca 2008 do 10 czerwca 2009 rozegrały 34 kolejki meczów.  
Obrońcą tytułu była drużyna CFR Cluj.
Mistrzostwo po raz pierwszy w historii zdobyła drużyna Unirea Urziceni.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Liga I 2008/2009 - rsssf
 Liga I 2008/2009 - kicker.de
 Liga1 sezonul 2008-2009 - labtof.ro
 Liga I 2008/2009 - frfotbal.ro

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FRF 

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
2008 w Rumunii
2009 w Rumunii